

Овсянніки — присілок, Орічівський район, Кіровська область
 Овсянніки — присілок, Слободський район, Кіровська область